Jadacaquiva peut désigner :

Jadacaquiva : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Jadacaquiva : capitale de la paroisse civile de Jadacaquiva, dans la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme